Эрнесто Годой Лагунес () (5 апреля 1970, Мехико, Мексика) — мексиканский актёр театра и кино, режиссёр и сценарист. Рост — 180 см.

Биография 
Родился 5 апреля 1970 года в Мехико. После окончания средней школы он хотел стать художником, но его родители захотели, чтобы тот стал актёром и подали заявление в CEA и тот по совету своих родителей стал студентом этого института. После окончания  указанного института, в 1990 году он дебютировал в мексиканском кинематографе и с тех пор снялся в 21 работе в кино и телесериалах.

Фильмография

Избранные телесериалы 
 1985-2007 — «Женщина, случаи из реальной жизни»
 1995 — «Алондра» — Роберто Уртадо.
 1996 — «Моя дорогая Исабель» — Фелипе.

Театральные работы 
 «Бланка Ньевес»
 «Концерт для молодых женщин»
 «Точка с запятой»
 «Эльза и Фред»

Ссылки 
 Подробная биография.
 Официальная страничка актёра в Facebook.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск. 
Актёры по алфавиту
Режиссёры по алфавиту
Сценаристы по алфавиту
Актёры Мексики
Режиссёры Мексики
Сценаристы Мексики
Выпускники CEA